Roßkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Roßkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz), 
 Roßkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz), 
 Roßkopf (bergstopp i Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, lat 47,15, long 12,14), 
 Roßkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Kufstein), 

Robotskapade Österrikeförgreningar